

Cinema 
 I segreti del lago (The Deep End) . film del 2001 diretto da Scott McGehee e David Siegel

Musica 
 The Deep End – album degli Spyro Gyra del 2004
 The Deep End – album dei Madrugada del 2005

Televisione 
 The Deep End – serie televisiva statunitense